7. Светско рукометно првенство, је одржано од 26. фебруара до 8. марта 1970. у Француској у следећим градовима: Париз, Лион, Бордо, Евро, Троа, Орлеан, Безансон, Руан, Каен, Амјен, Гренобл, Мец, Милуз, Хагондаг. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила Румунија, која је у финалу са 13:12 победила Источну Немачку.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Пласман од 9-12. места

Борба за медаље

Четвртфинале

Полуфинале 5-8. места

Полуфинале

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Најбољи стрелци

Састав победничких екипа

Спољашње везе 
 Страница на ihf.info
 Састави екипа

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Француској
Рукомет у 1970.